Дамиа́н Эмилиа́но Марти́нес (; ) — аргентинский футболист, вратарь клуба «Астон Вилла» и сборной Аргентины. Чемпион и лучший вратарь чемпионата мира 2022 года.

Клубная карьера 
Мартинес был куплен «Арсеналом» у «Индепендьенте» в 2010 году. Он выступал за юношескую и молодёжную команды клуба. В 2012 году он был арендован клубом «Оксфорд Юнайтед», но провёл лишь один матч. Следующая аренда последовала в сезоне 2013/14, в «Шеффилд Уэнсдей». Там Дамиан получил больше игровой практики, сыграв в одиннадцати встречах. Вернувшись в «Арсенал», он регулярно начал попадать в заявки команды на матчи. Дебют Дамиана состоялся 22 октября 2014 года в матче Лиги чемпионов с «Андерлехтом».

Карьера в сборной 

Мартинес выступал за юношескую и молодёжную сборные своей страны. В 2011 году он был вызван в сборную на матч с Нигерией, но так и не сыграл там.

Дебютировал в сборной в возрасте 28 лет 3 июня 2021 года в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против команды Чили. С 2021 года стал основным вратарём сборной Аргентины.

На победном для сборной Аргентины чемпионате мира 2022 года в четвертьфинале против сборной Нидерландов отбил 2 из 5 пенальти в послематчевой серии и помог команде выйти в полуфинал. В финале против сборной Франции стал одним из героев матча – он защитил ворота от опасного удара Рандаля Коло-Муани в пределах штрафной площади на добавленном ко второму экстра-тайму времени и отбил послематчевый пенальти Кингсли Комана (ещё один послематчевый пенальти не реализовал Орельен Чуамени, пробив мимо ворот).

Статистика выступлений

За сборную 

Итого: сыграно матчей: 26. Победы: 17, ничьи: 8, поражения: 1. Пропущено голов: 13. «Сухие» матчи: 17.

Достижения

Командные 
«Арсенал»
 Обладатель Суперкубка Англии (3): 2014, 2015, 2020
 Обладатель Кубка Англии: 2019/20

Сборная Аргентины
 Чемпион мира: 2022
 Обладатель Кубка Америки: 2021
 Победитель Финалиссимы: 2022

Индивидуальные 
 Лучший игрок сезона в «Астон Вилле»: 2020/2021
 Лучший вратарь Кубка Америки: 2021
 Символическая сборная Кубка Америки по версии КОНМЕБОЛ: 2021
 Лучший вратарь чемпионата мира: 2022
 Обладатель награды The Best FIFA Goalkeeper: 2022

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Астон Вилла»
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Аргентины по футболу
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Оксфорд Юнайтед»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Ротерем Юнайтед»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Астон Вилла»